Zkratka CSV může označovat následující:

 Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkou) – jednoduchý souborový formát pro tabulková data
 Chrëschtlech Sozial Vollekspartei – lucemburská křesťanskodemokratická politická strana

Zkratky